Spiritus (l'esprit en latin) peut faire référence à :

Toponymes 
 La province de Sancti Spíritus, une des provinces de Cuba. 
 Sancti Spíritus, capitale de la province de Sancti Spíritus, située au centre de l’île de Cuba.

Religion 
 Spiritus Paraclitus, une encyclique de Benoît XV sur Jérôme de Stridon donnée en 1920. 
 , une lettre apostolique de Jean-Paul II sur Alphonse de Liguori donnée le .
 Veni Creator Spiritus, un hymne entonné pour le chant grégorien, considéré comme le plus célèbre de tous les hymnes grégoriens.

Éducation 
Le lycée-collège Spiritus Sanctus (en allemand Kollegium Spiritus Sanctus), une école de maturité suisse de langue  allemande située à Brigue dans le canton du Valais.

sk:Spiritus